En Pologne, Chodaki peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Chodaki, un village du powiat de Poddębice,
 Chodaki, un village du powiat de Wieluń.